Unbelievable steht für:
 Unbelievable, Song der britischen EMF (Band) (1990)
 Unbelievable (Sarah-Connor-Album), Album der Sängerin Sarah Connor
 Unbelievable (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie (2019)